Ottoboni ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Ottoboni (1646–1720), italienischer Komponist und Librettist 
 Mario Ottoboni (* 1931), brasilianischer Rechts- und Sozialwissenschaftler